XIV Чемпионат мира по гандболу среди женщин прошёл с 29 ноября по 12 декабря 1999 года в Дании и Норвегии. Чемпионом стала сборная Норвегии.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Классификационный раунд

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Команда чемпионата

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Сайт ИГФ
 Результаты

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
1999 год в гандболе
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира в Дании
Ноябрь 1999 года
Декабрь 1999 года
Спорт в Норвегии в 1999 году
Спорт в Дании в 1999 году
Международные соревнования по гандболу в Дании
Международные соревнования по гандболу в Норвегии